Саулевич Анатолій Володимирович (* 1959) — радянський футболіст, півзахисник.
 Саулевич Ян Домінікович (1897—1937) — функціонер польської комуністичної роботи в Україні.

Див. також 
 Самулевич